Nicocles de Pafos (Nikokles ) va ser rei de Pafos a Xipre durant el període que va seguir la mort d'Alexandre el Gran.

Va ser aliat de Ptolemeu I Sòter contra Antígon el Borni, aliança que va durar fins al 310 aC. Llavors Nicocles, alarmat pel creixent poder egipci a l'illa, va entrar en contacte amb Antígon. Ptolemeu va enviar a Pafos a Argeu i Cal·lícrates que van rodejar el palau de Nicocles i li van ordenar de suïcidar-se. Aquest va intentar d'explicar-se, però finalment es va haver de matar. El seu exemple el va seguir la seva dona Axiotea, els seus germans i les seves dones, de manera que va morir tota la família reial de Pafos.

S'ha trobat una moneda d'aquest sobirà amb la inscripció .

Referències 

Reis de Xipre
Morts a Xipre